Chapadão (geografia) — formação de relevo comum na região central do Brasil

 Chapadão do Céu — município de Goiás
 Chapadão do Lageado — município de Santa Catarina
 Chapadão do Sul — município do Mato Grosso do Sul
 Jardim Chapadão — bairro de Campinas, estado de São Paulo
 Chapadão (favela) — favela da Zona Norte do Rio de Janeiro
 Fazenda Chapadão — fazenda pertencente ao Exército Brasileiro na cidade de Campinas

Outros
 Chapadão do Bugre — romance de Mário Palmério, publicado em 1965
 Chapadão do Bugre (minissérie) — produção da Rede Bandeirantes de 1988, baseada no romance homônimo
 Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão — time de futebol de Chapadão do Sul

Desambiguação
Desambiguações de topônimos